Ластовецкий Николай Николаевич () — советский и украинский театральный актёр. Народный артист Украины (2007).

Биография 
Родился 9 июля 1936 года в Кривом Роге в семье служащего. В 1945—1953 годах учился в восьмилетней школе в Кривом Роге.

В 1954 году работал учеником слесаря ​​на Ремонтно-металлургическом заводе в железнодорожном цехе, помощником кочегара паровоза, затем поступил на Южный горно-обогатительный комбинат, где окончил курсы электриков. На комбинате был Дом культуры, где действовал самодеятельный театр под руководством Павла Ярошенко, который и заметил в молодом человеке перспективного актёра и посоветовал не ограничиваться любительским театром.

В 1956 году поступил в вечернюю школу рабочей молодёжи.

В 1959 году поступил в Харьковский театральный институт, где проучился год и в 1960 году, по совету Даниила Антоновича, перешёл на режиссёрское отделение Харьковского института культуры.

В 1964 году уехал в Талды-Курган, где в местном Доме культуры поставил свою дипломную работу. В 1965 году сдал государственный зачёт в Харьковском институте культуры и в том же году был направлен актёром в Сумской академический театр драмы и музыкальной комедии имени М. С. Щепкина.

Умер 3 марта 2023 года в городе Сумы.

Семья 
Супруга, Алла Фёдоровна — актриса Сумского академического театра драмы и музыкальной комедии.
Трое детей: сын Ярослав — актёр, режиссёр, сценарист; дочери Анастасия и Роксолана. Воспитывает троих внуков.

Творческая деятельность 
С 1965 года работал актёром Сумского академического театра драмы и музыкальной комедии имени Щепкина, где сыграл более 300 ролей.

 М. Старицкий «Цыганка Аза» — Василий;
 Н. Гоголь «Майская ночь» — Писарь;
 А. Островский «Без вины виноватые» — Шмага;
 Ж.-Б. Мольер «Лекарь поневоле» — Филипп;
 И. Кальман «Сильва» — граф Воляпюк;
 И. Штраус «Летучая мышь» — Дежурный;
 И. Котляревский «Наталка Полтавка» — Возный;
 А. Рябов «Сорочинская ярмарка» — Цибуля;
 Г. Квитка-Основьяненко «Сватовство на Гончаровке» — Кандзюба;
 И. Карпенко-Карого «Мартин Боруля» — Омелько;
 С. Гулак-Артемовский «Запорожец за Дунаем» — Карась;
 Н. Йорданов «Герцог Гонзаго» — Бонволио;
 Л. Украинка «Оргия» — Прокуратор;
 Ж.-Б. Мольер «Тартюф» — Оргон;
 С. Станку «Вожак» — Фердик;
 Л. Никоненко «Мамина хата» — Байда;
 И. Кальман «Марица» — Морщ;
 А. Симонов «Русский вопрос» — Уильямс;
 Е. Габрилович «Вся его жизнь» — Сергеев;
 Л. Никоненко «Сельские девушки» — Федько;
 П. Кальдерон «С любовью не шутят» — Дон Педро;
 М. Зарудный «Бронзовая фаза» — Шабашник;
 А. Фляпровский «Яблочная леди» — Ля Торе;
 Ю. Трифонов «Старик» — Шиганцев;
 Ф. Легар «Паганини» — Хедувиль;
 О. Фельцман «Тётка Чарлея» — Спейтлак;
 Дж. Боккаччо «Декамерон» — Епископ;
 И. Кальман «Балдера» — Филипп;
 М. Стрельников «Холопка» — Граф Кутайсов;
 Е. Птичкин «Женский бунт» — Стешко;
 П. Мирный «Лымеривна» — Кнур;
 М. Кропивницкий «Чмырь» — Вареник;
 Н. Гоголь «Женитьба» — Яичница;
 В. Капивец «Сватал Григорий вдовушку» — Закроцюбенко;
 Г. Квитка-Основьяненко «Шельменко денщик» — Шпак;
 Л. Разумовская «Сёстры» — Старый;
 Г. Стодгарт «Роз-Мари» — Чёрный Орёл;
 Н. Кулиш «Хулий Хурина» — Ямка;
 П. Градов «Маритана» — Маркиз;
 Э. де Филиппо «Филумена Мартурано» — Альфредо;
 М. Старицкий «Дамских дел мастер» — Прокоп;
 И. Эркен «Майор Тоот и другие» — Психиатр;
 Е. Скарлетт «Дом сумасшедших» — Майор;
 Е. Шварц «Снежная королева» — Король;
 А. Галин «Свадьба в стиле ретро» — Чмутин;
 А. Бонди «Виват, водевиль!» — Синичкин;
 А. Фредо «Дамы и гусары» — Ротмистр;
 А. Горин «Малыш» — Эдмондт;
 Г. Горин «Верона» — Лоренцо;
 Х. Мильян «Цианистый калий с молоком или без?» — Дон Григоро;
 А. Чехов «Вишнёвый сад» — Фирс;
 В. Винниченко «Пригвожденни» — Лобкович;
 И. Штраус «Цыганский барон» — Карнер;
 Аристофан «Лисистрата» — Радин;
 Л. Украинка «Каменный хозяин» — Дон Пабло;
 Г. Квитка-Основьяненко «Конотопская ведьма» — Кум;
 Л. Устинов «Город без любви» — Страж;
 Г. Канчели «Проделки Ханумы» — Князь.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1976);
 Заслуженный артист Украинской ССР (1980);
 Народный артист Украины (20 августа 2007);
 Пожизненная государственная стипендия (26 июня 2008).

Примечания

Источники 
 
 Кислиця П. Микола Ластовецький: Триста ролей як триста життів… : особистість / П. Кислиця, Н. Ісіпчук // Сумщина. – 2016. – № 32, 11 серпня. – С. 7.

Ссылки 
 Логос: Ластовецький Микола Миколайович.
 Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна. Микола Ластовецький.
 

Актёры Сумского академического театра драмы и музыкальной комедии
Персоналии:Южный горно-обогатительный комбинат